Marie Antoinette er navnet på følgende personer:

 Marie-Antoinette (1755–1793) – østrigsk ærkehertuginde og dronning af Frankrig

Marie Antoinette kan også henvise til:
 Marie Antoinette (film fra 1922) – stumfilm instrueret af Rudolf Meinert (også: Marie Antoinette - Das Leben einer Königin)
 Marie Antoinette (film fra 1938) – film instrueret W.S. Van Dyke
 Marie Antoinette (film fra 2006) – film instrueret Sofia Coppola
 Marie Antoinette (musical) – musical fra 2006

 Andet
 Marie Antoinette (ur)